

Persone 
 Alla Šiškina – sincronetta russa
 Sofija Šiškina – calciatrice russa, attaccante
 Svetlana Šiškina-Malachova – ex fondista kazaka

Pagine correlate 
 Šiškin